Ras Al Khaimah International Airport (arabiska: مطار رأس الخيمة الدولي) är en flygplats i Förenade Arabemiraten. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Abu Dhabi. Ras Al Khaimah International Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ras Al Khaimah International Airport är platt åt nordväst, men åt sydost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Ras Al Khaimah International Airport. Närmaste större samhälle är Ras al-Khaimah,  kilometer norr om Ras Al Khaimah International Airport.

Trakten runt Ras Al Khaimah International Airport är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Trakten runt Ras Al Khaimah International Airport är ganska tätbefolkad, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Flygplatser i Förenade arabemiraten